Édouard Vanderheyden à Hauzeur, Belgisch industrieel en politicus
 Helle Vanderheyden, Belgisch actrice
 Jaak Vanderheyden, Belgisch kunstschilder
 Jan Vanderheyden, Belgisch filmregisseur en filmproducent
 Jan F. Vanderheyden, Belgisch bibliothecaris en hoogleraar
 JCJ Vanderheyden, Nederlands kunstenaar
 Kris Vanderheyden, Belgisch muzikant, muziekproducent en dj
 Lambert Vanderheyden à Hauzeur, Belgisch edelman en politicus
 Victor Vanderheyden, Belgisch syndicalist en politicus